|(2301) Уитфорд (Whitford) || 1965 WJ || 20 ноября 1965 || Бруклин || IAP
|-
|(2302) Флория (Florya) || 1972 TL2 || 2 октября 1972 || Крым || Курочкин Н. Е.
|-
|(2303) Рецина (Retsina) || 1979 FK || 24 марта 1979 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2304) Славия (Slavia) || 1979 KB || 18 мая 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2305) Кинг (King) || 1980 RJ1 || 12 сентября 1980 || Гарвард || -
|-
|(2306) Баушингер (Bauschinger) || 1939 PM || 15 августа 1939 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2307) Гаруда (Garuda) || 1957 HJ || 18 апреля 1957 || Ла-Плата || -
|-
|(2308) Шилт (Schilt) || 1967 JM || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Арнольд Клемола,  Карлос Сеско
|-
|(2309) М. Спок (Mr. Spock) || 1971 QX1 || 16 августа 1971 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон
|-
|(2310) Ольшания (Olshaniya) || 1974 SU4 || 26 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2311) Эль-Леонсито (Эль-Леонсито) || 1974 TA1 || 10 октября 1974 || Сан-Хуан (Аргентина) || -
|-
|(2312) Дубошин (Duboshin) || 1976 GU2 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2313) Аруна (Aruna) || 1976 TA || 15 октября 1976 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(2314) Филд (Field) || 1977 VD || 12 ноября 1977 || Гарвард || -
|-
|(2315) Чехословакия (Czechoslovakia) || 1980 DZ || 19 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2316) Джо-Энн (Jo-Ann) || 1980 RH || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2317) Галия (Galya) || 2524 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2318) Любарский (Lubarsky) || 6521 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2319) Аристид (Aristides) || 7631 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2320) Бларни (Blarney) || 1979 QJ || 29 августа 1979 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (2321) Лужнице (Lužnice) || 1980 DB1 || 19 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2322) Китт-Пик (Kitt Peak) || 1954 UQ2 || 28 октября 1954 || Бруклин || IAP
|-
|(2323) Зверев (Zverev) || 1976 SF2 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2324) Дженис (Janice) || 1978 VS4 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2325) Черных (Chernykh) || 1979 SP || 25 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2326) Тололо (Tololo) || 1965 QC || 29 августа 1965 || Бруклин || IAP
|-
|(2327) Гершберг (Gershberg) || 1969 TQ4 || 13 октября 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
|(2328) Робсон (Robeson) || 1972 HW || 19 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2329) Орф (Orthos) || 1976 WA || 19 ноября 1976 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(2330) Онтакэ (Ontake) || 1977 DS3 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(2331) Парвюлескю (Parvulesco) || 1936 EA || 12 марта 1936 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2332) Кальм (Kalm) || 1940 GH || 4 апреля 1940 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2333) Портан (Porthan) || 1943 EP || 3 марта 1943 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2334) Каффи (Cuffey) || 1962 HD || 27 апреля 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(2335) Джеймс (James) || 1974 UB || 17 октября 1974 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2336) Синьцзян (Xinjiang) || 1975 WL1 || 26 ноября 1975 || Нанкин || -
|-
|(2337) Боубин (Boubín) || 1976 UH1 || 22 октября 1976 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2338) Бохан (Bokhan) || 1977 QA3 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2339) Анакреон (Anacreon) || 2509 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2340) Хатхор (Hathor) || 1976 UA || 22 октября 1976 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2341) Аолута (Aoluta) || 1976 YU1 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2342) Лебедев (Lebedev) || 1968 UQ || 22 октября 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2343) Сайдинг-Спринг (Siding Spring) || 1979 MD4 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2344) Сицзан (Xizang) || 1979 SC1 || 27 сентября 1979 || Нанкин || -
|-
|(2345) Фучик (Fučik) || 1974 OS || 25 июля 1974 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2346) Лилио (Lilio) || 1934 CB || 5 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2347) Вината (Vinata) || 1936 TK || 7 октября 1936 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(2348) Мичкович (Michkovitch) || 1939 AA || 10 января 1939 || Белград || M. B. Protić
|-
|(2349) Курченко (Kurchenko) || 1970 OG || 30 июля 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2350) фон Люд (von Lüde) || 1938 CG || 6 февраля 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(2351) О’Хиггинс (O'Higgins) || 1964 VD || 3 ноября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(2352) Курчатов (Kurchatov) || 1969 RY || 10 сентября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2353) Альва (Alva) || 1975 UD || 27 октября 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2354) Лавров (Lavrov) || 1978 PZ3 || 9 августа 1978 || Крым || Черных Л. И., Черных Н. С.
|-
|(2355) Nei Monggol || 1978 UV1 || 30 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(2356) Хиронс (Hirons) || 1979 UJ || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2357) Ферекл (Phereclos) || 1981 AC || 1 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2358) Бэнер (Bahner) || 1929 RE || 2 сентября 1929 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2359) Дебеонь (Debehogne) || 1931 TV || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2360) Волго-Дон (Volgo-Don) || 1975 VD3 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2361) Гоголь (Gogol) || 1976 GQ1 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2362) Марк Твен (Mark Twain) || 1976 SH2 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2363) Кебрион (Cebriones) || 1977 TJ3 || 4 октября 1977 || Нанкин || -
|-
|(2364) Сейллир (Seillier) || 1978 GD || 14 апреля 1978 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2365) Интеркосмос (Interkosmos) || 1980 YQ || 30 декабря 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2366) Аарин (Aaryn) || 1981 AC1 || 10 января 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2367) Прага (Praha) || 1981 AK1 || 8 января 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2368) Бельтровата (Beltrovata) || 1977 RA || 4 сентября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2369) Чехов (Chekhov) || 1976 GC8 || 4 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2370) ван Алтена (van Altena) || 1965 LA || 10 июня 1965 || Эль-Леонсито || Арнольд Клемола
|-
|(2371) Димитров (Dimitrov) || 1975 VR3 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2372) Проскурин (Proskurin) || 1977 RA8 || 13 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2373) Иммо (Immo) || 1929 PC || 4 августа 1929 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2374) Владвысоцкий (Vladvysotskij) || 1974 QE1 || 22 августа 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2375) Радек (Radek) || 1975 AA || 8 января 1975 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2376) Мартынов (Martynov) || 1977 QG3 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2377) Щеглов (Shcheglov) || 1978 QT1 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2378) Паннекук (Pannekoek) || 1935 CY || 13 февраля 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2379) Хейсканен (Heiskanen) || 1941 ST || 21 сентября 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2380) Хэйлунцзян (Heilongjiang) || 1965 SN || 18 сентября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2381) Ланди (Landi) || 1976 AF || 3 января 1976 || Сан-Хуан (Аргентина) || -
|-
|(2382) Нони (Nonie) || 1977 GA || 13 апреля 1977 || Перт || -
|-
|(2383) Брэдли (Bradley) || 1981 GN || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2384) Шульгоф (Schulhof) || 1943 EC1 || 2 марта 1943 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(2385) Мустель (Mustel) || 1969 VW || 11 ноября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2386) Никонов (Nikonov) || 1974 SN1 || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2387) Сиань (Xi'an) || 1975 FX || 17 марта 1975 || Нанкин || -
|-
|(2388) Газе (Gase) || 1977 EA2 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2389) Дибай (Dibaj) || 1977 QC1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (2390) Нежарка (Nežárka) || 1980 PA1 ||14 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2391) Томита (Tomita) || 1957 AA || 9 января 1957 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2392) Джонатан Мюррей  (Jonathan Murray) || 1979 MN1 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2393) Судзуки (Suzuki) || 1955 WB || 17 ноября 1955 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(2394) Надеев (Nadeev) || 1973 SZ2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2395) Ахо (Aho) || 1977 FA || 17 марта 1977 || Гарвард || -
|-
|(2396) Коти (Kochi) || 1981 CB || 9 февраля 1981 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2397) Лаппаярви (Lappajärvi) || 1938 DV || 22 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2398) Гирин (Jilin) || 1965 UD2 || 24 октября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2399) Террадас (Terradas) || 1971 MA || 17 июня 1971 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско
|-
|(2400) Деревская (Derevskaya) || 1972 KJ || 17 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|}